Trepostomatida är en ordning av mossdjur. Trepostomatida ingår i klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I ordningen Trepostomatida finns 17 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Trepostomatida